22. Mistrzostwa Europy w badmintonie odbyły się w dniach 14-18 kwietnia 2010 w Manchesterze.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Mistrzostwa Europy 2010 na http://tournamentsoftware.com/

Mistrzostwa Europy w badmintonie
2010 w sporcie
2010 w Wielkiej Brytanii
Badminton w Wielkiej Brytanii
Sport w Manchesterze